Marcus Valerius är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Valerius Corvus, romersk politiker och folkhjälte
 Marcus Valerius Laevinus, romersk politiker och militär, konsul 220 och 210 f.Kr.
 Marcus Valerius Martialis, romersk poet

 Marcus Valerius Volusi, romersk politiker, konsul 505 f.Kr.